Димер има више значења.

 Димер (насеље), општина у округу Лудвигслуст, у Немачкој савезној држави Мекленбург-Западна Померанија.
 Димер (хемија), хемијска структура формирана од две подјединице.
 Протеински димер, макромолекулски комплекс формиран од два протеинска мономера.